Суперкубок Естонії з футболу 2022 — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 лютого 2022 року між чемпіоном та володарем кубка Естонії клубом ФКІ Левадія і віце-чемпіоном Естонії клубом Флора.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2022
Естонія
2022 в естонському спорті
Спортивні змагання в Таллінні